Dietsch ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Dietsch (1807–1845), deutscher Publizist
 Antje Dietsch (* 1973), deutsche Richterin am Bundesgerichtshof
 Friedrich Dietsch (1889–1961), deutscher Maler 
 Guillaume Dietsch (* 2001), französischer Fußballtorwart
 Heinrich Dietsch (* 1912), deutscher Fußballspieler
 Ingrid Dietsch (* 1937), deutsche Bibliothekarin und Autorin
 Julia Dietsch (* 1991), deutsche Fußballspielerin
 Pierre-Louis Dietsch (1808–1865), französischer Dirigent, Chorleiter und Komponist
 Rudolf Dietsch (1814–1875), deutscher Philologe und Historiker
 Thomas Dietsch (* 1974), französischer Radrennfahrer
 Waltraud Dietsch (* 1950), deutsche Leichtathletin

Dietsch steht für:
 Werner-Dietsch-Verlag, deutscher Verlag
 Dietsch, politische Bestrebung, siehe Mittelniederländische Sprache

Siehe auch:
 Dietzsch
 Ditsch